Mount-Cook-Nationalpark ist der Name zweier Nationalparks in Australien und Ozeanien:

 Mount-Cook-Nationalpark (Neuseeland) (Maori: Aoraki), befindet sich auf der Südinsel Neuseelands
 Mount-Cook-Nationalpark (Queensland) Mount Cook National Park, ein etwa 5 Quadratkilometer großer Nationalpark in Queensland, Australien